Keijo Erik »Keke« Rosberg, finski dirkač formule 1, * 6. december 1948, Stockholm, Švedska.

Življenjepis 
Keijo Erik Rosberg, bolj znan kot Keke Rosberg je upokojeni dirkač Formule 1, svetovni prvak z Williamsom v sezoni 1982, ki je bila izredno izenačena, saj je kar enajst različnih dirkačev zmagalo na šestnajstih dirkah. Klub temu, da Rosberg ni bil eden tistih, ki jim je uspelo zmagati dvakrat v sezoni (Pironi, Watson, Prost, Lauda, Arnoux), je z eno samo zmago za Veliko nagrado Švice ter še tremi drugimi in dvema tretjima mestoma uspel, kljub razmeroma skromnem izkupičku 44 točk, prehiteti Watsona in Pironija (ki ga je ustavila poškodba na Veliki nagradi Nemčije) za pet točk.

Njegov sin Nico, ki je po mami nemški državljan, je prav tako dirkal v Formuli 1 med letoma 2006 in 2016, upokojil pa se je potem, ko je v svoji zadnji sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Glej tudi 
 seznam finskih dirkačev

Sklici in opombe 

Živeči ljudje
Svetovni prvaki Formule 1
Finski dirkači
Finski vozniki Formule 1
Theodorovi dirkači Formule 1
ATS-ovi dirkači Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1
Fittipaldijevi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1